QRX est un  qui signifie « À quel moment me rappellerez-vous ? » ( When will you call me again?) selon le code Q.

En usage radioamateur, il signifie plus simplement « attendre ».

Notes et références 

Code Q